Агрогородо́к (Аграрный городок) — топоним в некоторых государствах и тип сельских населённых пунктов нового типа (агрогородок) в Белоруссии, имеющий развитые социальную и организационно-хозяйственную инфраструктуры и выполняющий функции административного, хозяйственного, социально-культурного и обслуживающего центра для окружающих его сельских или туристско-рекреационных территорий.

Топоним

Казахстан 
 Агрогородок — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Агрогородок — посёлок в городском округе Балашиха Московской области.
 Агрогородок — посёлок в Истринском районе Московской области.